Иван Алексеевич Родин (14 апреля 1987, Людиново, Калужская область) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» Москва. В 2005—2008 годах играл в чемпионате Латвии в составе «Динабурга» Даугавпилс. В 2009 году играл в команде ЛФЛ «Локомотив» Калуга — 22 игры, 8 мячей. В 2010 году подписал контракт с клубом ПФЛ «Витязь» Подольск. В 2012 году был отдан в аренду в клуб ФНЛ «Торпедо» Москва. Затем играл в клубах ПФЛ «Калуга» (2014), «Тамбов» (2014—2015), «Солярис» Москва (2015—2016). С 2016 года — вновь в ФК «Калуга».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Динабург»
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Калуга»
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Солярис»